

Letteratura 
 Hunger Games – romanzo di Suzanne Collins del 2008
 Hunger Games – trilogia di romanzi scritti da Suzanne Collins (2008-2010)

Cinema 
 Hunger Games – film del 2012 diretto da Gary Ross